Lata 1900. – określenie odnoszące się do następujących okresów:

 Dekada – obejmująca lata 1900–1909, odpowiadająca w przybliżeniu I dekadzie XX wieku
 Stulecie – obejmujące lata 1900–1999, odpowiadające w przybliżeniu XX wiekowi

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające